Pop 100 — музыкальный хит-парад журнала Billboard, существовавший с февраля 2005 по 2009 год. Места чарта распределялись на основе продаж музыкальных синглов, ротации на мейнстримовых 40 радиостанциях и интернет-скачиваний.

История 
Идея Pop 100 принадлежит находившемуся в то время на должности одного из редакторов Billboard Майклу Эллису. В отличие от Billboard Hot 100, Pop 100 включал «более мейнстримовые» песни. С первым выпуском Pop 100 чарт Hot 100 поменял свой формат, и в нём стали учитываться цифровые продажи. Вместе с Pop 100 появился чарт Pop 100 Airplay, основанный на только на ротации на мейнстримовых 40 радиостанциях.

10 июня 2009 года Billboard опубликовал заявление о прекращении существования Pop 100, поскольку, по мнению редакторов журнала, дублировал другие хит-парады — Hot 100, усовершенствованный с внедрением учёта интернет-скачиваний и Mainstream Top 40. С момента начала учёта цифровых продаж в Hot 100 перестали преобладать композиции в стиле R&B и хип-хоп, вместо них чаще лидирующие позиции стали занимать поп-композиции, таким образом чарт Pop 100 отчасти утратил свой смысл.

Список синглов #1 в чарте Pop 100 

 ↓↑ — обозначает, что песня поднималась на 1 место более одного раза (не находилась на нём в течение одного срока)

Примечания 

Чарты Billboard
Появились в 2005 году в США
Хит-парады США